Elena Horvat (1958) – ex canottiera romena
Frank Horvat (1928) – fotografo italiano
Hrvoje Horvat (1946) – ex pallamanista jugoslavo, poi croato
Ivan Horvat (1926-2012) – calciatore e allenatore di calcio jugoslavo, poi croato
Ivor Horvat (1991) – calciatore croato
Matej Horvat (1994) – giocatore di calcio a 5 croato
Milan Horvat (1919-2014) – direttore d'orchestra croato
Roman Horvat (1971) – ex cestista sloveno
Srećko Horvat (1983) – attivista e filosofo croato
Steve Horvat (1971) – ex calciatore australiano
Zlatko Horvat (1984) – pallamanista croato